Hemming, HæmmingR en nórdico antiguo, es un nombre masculino de origen escandinavo, fue muy popular en Dinamarca durante la Era vikinga.
 
Puede referirse a:

Reyes y caudillos vikingos 
 Hemming, rey de Dinamarca (siglo IX);
 Hemming Halfdansson, aspirante al trono de Dinamarca, posiblemente gobernó poco tiempo como Hemming II de Dinamarca (siglo IX);
 Hemming de Frisia, caudillo vikingo danés asentado en Frisia (siglo IX);
 Hemming Strut-Haraldsson, caudillo vikingo danés, uno de los comandantes de los jomsvikings (siglo X);

Referencias 

Nombres escandinavos